Die folgenden Personen waren Bischöfe des Bistums Chur:

Siehe auch: Liste Bündner Theologen

Literatur 
 Ernst Friedrich Mooyer: Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb. Minden 1854, S. 26–27.
 Friedrich Wilhelm Ebeling: Die deutschen Bischöfe bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts. Band 1, Leipzig 1858, S. 138–174.

Weblinks

Einzelnachweise 

Chur